Новоандрі́ївка — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 324 особи. Орган місцевого самоврядування — Зеленогайська сільська рада.

Географія 
Село Новоандріївка розташоване на сході Васильківського району. На півдні межує з селом Хвилі, на сході з смт Демурине Межівського району, на півночі з селом Русакове Петропавлівського району та на південному заході з селом Довге.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області